Родіон Скалецький (1899–1984) — український композитор.
 Зоряна Скалецька — Міністр охорони здоров'я України.
 Єва Скалецька — українська школярка, авторка щоденника «Ви не знаєте, що таке війна: щоденник молодої дівчини з України» ().

Українські прізвища